Proto bezeichnet:

 Proto (Nereide), eine Gestalt der griechischen Mythologie
 Proto (Bunker), eine unterirdische Führungsanlage der NATO
 eine griechische Ordinalzahl, siehe griechische Zahlwörter
 Silvio Proto, belgischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
Prot
Protos